Marquis de Sade bezeichnet folgende Personen:

 Donatien Alphonse François de Sade (1740–1814), Namensgeber des Sadismus, Verfasser pornographischer Philosophie des Bösen, siehe Marquis de Sade
 Gaspard-François de Sade († 1739), französischer Adliger, siehe Sade (Adelsgeschlecht)
 Xavier Henri Marie de Sade, französischer Adliger

Marquis de Sade ist der Titel von:
  Marquis de Sade (Film), belgisch-französischer Film von Henri Xhonneux (1989)

Marquis de Sade steht für:
 Marquis de Sade, früherer Name von Savage Grace (Metal-Band), US-amerikanische Metal-Band
 Marquis de Sade (französische Band), französische Rock-Band
 Marquis de Sade (dänische Band), dänische Band